Teddy est un prénom masculin. Habituellement un diminutif du prénom Théodore, il peut aussi venir du prénom Édouard, ou du mot hébreu Thaddée, qui signifie « homme de tête » et qui était le surnom de l'apôtre Judes. Une plus grande diminution du prénom est « Ted ».

La Saint-Teddy se fête (en France) le 9 novembre et le 5 janvier.

Teddy célèbres 

 Theodore Roosevelt, surnommé « Teddy ». Le mot « teddy bear » (ours en peluche) vient de là (du fait qu'il chassait des ours),

 Teddy est un prénom très commun pour les ours en peluche chez les Américains (bien que cela se répète avec « teddy bear ») :
 Teddy Ruxpin, un ours en peluche électronique conçu par la compagnie de jouets Worlds of Wonder. Une série animée en fut dérivée: Les aventures de Teddy Ruxpin,
 Teddy, l'ours en peluche de Mr. Bean,
 Teddy, la mort en peluche, un film d'horreur canadien mettant en scène un ours en peluche (nommé Teddy) manipulant un garçon,
 Teddy Pendergrass, chanteur soul américain.
 Teddy Riley, producteur de musique newjack swing américain.
 Teddy Riner (né en 1989), judoka français.
 Teddy Tamgho (né en 1989), athlète français spécialiste du triple saut.
 Teddy Wilson (1912-1986), pianiste jazz américain.
 Teddy Corona (né en 1977), rappeur membre de la Mafia K'1 Fry.

 Teddy Len, héros d'une série de bande dessinée italienne éponyme des années 1950.
 Teddy, héros de la bande dessinée Pom et Teddy, publiée dans le Journal de Tintin puis en albums de 1953 à 1968.
 Teddy Clark, héros de la série de bande dessinée allemande Roy Tiger, parue en France dans les années 1970.
Teddy rappeur américain membre du gothboiclique

Autres définitions 
 un teddy peut aussi être un type de lingerie féminine composé d'une chemisette et d'un slip. Il est moins près du corps qu'un body, moins resserré, et il est assez souvent muni de dentelles ;
 un blouson issu des universités américaines ;
 le mouvement des Teddy Boys est une sous-culture du rock'n'roll britannique des années 1950 ;
 Teddy Smith est une marque de vêtements française ;
 le livre électronique Teddy le génie est un jouet pour enfant ;
 le Teddy Award est une récompense cinématographique décernée depuis 1987 par un jury international (composé d'organisateurs de festivals de films gay et lesbiens) de la Berlinale ;
 Teddy, un cheval de course.

Titre 

 Teddy, une nouvelle de l'écrivain J. D. Salinger
 Teddy, un film français de Ludovic Boukherma et Zoran Boukherma, sorti en 2020.

Voir aussi 
 Teddy vilsaint 

Prénom masculin
Homonymie de prénom